, ,  ou  peut faire référence à :

 Sun Tv, une chaîne de télévision canadienne gérée par  ;
 , une chaîne de télévision japonaise ;
 Sun TV, une station de télévision par satellite tamoul.